Adolph Ferdinand Gehlen – chimico tedesco
 Albert Gehlen – politico e insegnante belga
 Arnold Gehlen – filosofo, antropologo e sociologo tedesco
 Reinhard Gehlen – generale tedesco